William Drummond kan syfta på bland andra:

* William Drummond av Hawthornden (1585–1649), skotsk poet
William Drummond av Logiealmond (omkring 1770–1828), skotsk poet
 William Drummond, 1:e viscount Strathallan (1617–1688), skotsk peer
William Drummond, 2:e viscount Strathallan (1670–1702), skotsk peer
William Drummond, 3:e viscount Strathallan (1694–1711), skotsk peer
William Drummond, 4:e viscount Strathallan (1690–1746), skotsk peer och jakobit
William Drummond, 7:e viscount Strathallan (1810–1886), skotsk konservativ politiker
William Drummond, 6:e earl av Perth (1871–1937), skotsk peer
William Eugene Drummond (1876–1946), amerikansk arkitekt
William Hamilton Drummond, (1778–1865)), skotsk poet
William Henry Drummond (1854–1907), kanadensisk poet

Se även 

Bill Drummond (född 1953), skotsk musiker
 Arthur Calder-Marshall (1908-1992), brittisk författare